Luboš Stria (* 25. února 1981) je český basketbalista hrající 2. basketbalovou ligu za BK Levharti Chomutov. Je vysoký 197 cm, váží 94 kg.

Kariéra 
 2000–2007 : BK JIP Pardubice
 2007–2008 : BK Sadská
 2008–2010 : Karma Basket Poděbrady
 2010–2011 : BK Kolín od leden/2011 BK Děčín
 2011–2016 : BK Děčín
 2017-2018 : Dekstone Tuři Svitavy
 2018-2021 : BK Levharti Chomutov

Statistiky 

Čeští basketbalisté
Hráči BK Pardubice
Hráči BK Sadská
Hráči BK Děčín
Narození 25. února
Narození v roce 1981
Žijící lidé
Muži